Don't Look Back může být:

 Don't Look Back (album, Celeste Buckingham) – album zpěvačky Celeste Buckingham z roku 2012
 Don't Look Back (album, Boston) – album skupiny Boston z roku 1978
 Don't Look Back (album, John Lee Hooker) – album John Lee Hookera z roku 1997
 Don't Look Back (píseň, The Temptations) – píseň skupiny The Temptations z roku 1965
 Don't Look Back (píseň, Lucie Silvas) – píseň zpěvačky Lucie Silvas z roku 2005